Burnquist ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Burnquist (* 1976), brasilianisch-amerikanischer Skateboarder
 Joseph A. A. Burnquist (1879–1961), US-amerikanischer Politiker